Ellingsenius är ett släkte av spindeldjur. Ellingsenius ingår i familjen tvåögonklokrypare. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Tvåögonklokrypare
Ellingsenius